Wiseman (Alaska), een plaats in de Amerikaanse staat Alaska
 Wiseman (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas

Personen:
 Joseph Wiseman (1918-2009), een Canadees acteur
 Len Wiseman (1973), een Amerikaans filmregisseur en -scriptschrijver
 Nicholas Wiseman (1802-1865), een Brits geestelijke en kardinaal van de Rooms-Katholieke Kerk
 Rosalind Wiseman, een Amerikaans schrijfster
 Scott Wiseman (1985), een Brits voetballer